Acheson är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Dean Acheson (1893–1971), amerikansk statsman
 Edward Goodrich Acheson (1856–1931), amerikansk kemist
 Kenny Acheson (född 1957), brittisk racerförare

Engelska efternamn